Cuesta Colorada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cuesta Colorada, Hidalgo, ort, Jacala de Ledezma, 
 Cuesta Colorada, Querétaro Arteaga, ort, Peñamiller, 

Robotskapade Mexikoförgreningar